Char Aznable – personaggio immaginario
 René Char – poeta francese
 Char - chitarrista giapponese
 Char B1 – carro armato pesante francese
 Char D1 – carro armato medio francese
 Char D2 – carro armato medio francese
 Char Brahmanagar – suddivisione dell'India
 Char Maijdia – suddivisione dell'India
 char – identificatore del tipo di dato carattere

Altri progetti